Фердинанд-Ламораль де Линь (; 7 августа 1686 — 9 мая 1757) — принц де Линь, князь Священной Римской империи, австрийский военачальник.

Биография 

Третий сын принца Анри-Луи-Эрнеста де Линя и Хуаны Моники де Арагон-и-Бенавидес.

Граф де Силли, пэр Эно. Носил титул принца де Линь в немецком значении этого слова; его отец и старшие братья были, собственно,  князьями де Линь.

Во время войны за Испанское наследство поступил на испанскую службу капитаном кавалерии. Отличился в битве при Рамийи, после чего перешел на службу к австрийцам, где также доказал свое мужество в битвах при Ауденарде и Мальплаке.

В 1717 году вместе со старшим братом Клодом-Ламоралем II отправился на турецкую войну, где оба отличились при взятии Белграда.

14 ноября 1723 произведен в генерал-фельдвахтмейстеры, 16 июля 1725 стал командиром собственного драгунского полка, сформированного из частей трех других полков.

Принимал участие во всех последующих войнах Марии Терезии, 25 ноября 1733 произведен в генерал-фельдмаршал-лейтенанты, 8 января 1744 в генералы кавалерии, 29 июня 1754 стал генерал-фельдмаршалом.

По сведениям Ф. В. Гуталса, ссылающегося на генеалогию дома Колома, был женат на N де Мезьер, от которой имел двух детей, умерших в юном возрасте. Другие авторы пишут, что он был холост.

По характеру был набожным и педантичным, и в памяти племянника, принца Шарля-Жозефа, запечатлелся своей любовью к войне и ненавистью к французам.

Литература 
 Francquen Ch. J. de. Ligne, p. 10 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 Goethals F. V. Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique. T. III. — Bruxelles: Polack-Duvivier, 1850, p. 701
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. II. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 1223
 Notice historique sur la maison de Ligne. P.: Amiot, 1844, p. 26 
 , coll. 138—139
 Roques P. Supplément au Dictionnaire historique, geographique, genealogique, etc. T. III. — Basle: la Veuve de Jean Christ, 1745, p. 211 
 . — S. 57 

Участники войны за испанское наследство
Австрийские генерал-фельдмаршалы
Дом де Линь